Een verkeersweg:
 N682 (België)
 N682 (Frankrijk)
 N682 (Nederland), zie Provinciale weg 682

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing